Guraidhoo (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven 
 Guraidhoo (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven 
 Guraidhoo (Thaa-atol), een eiland van het Thaa-atol, Maldiven